Ljubiša Savić (piłkarz)
 Ljubiša Savić (1958–2000)